Municipio de Laketown puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Laketown (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Laketown (condado de Carver, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver.